Гусине () — община в Черногории.

История 
Образована в 2014 году на территориях, ранее принадлежавших общине Плав.

География 
Расположена на востоке страны, в Динарском нагорье.

Граничит с Республикой Албания: на северо-западе и западе — с округом Малесия-э-Мади области Шкодер, на юго-западе — с округом Шкодер одноимённой области, на юге и юго-востоке — с округом Тропоя области Кукес.

Граничит с другими общинами Черногории: на востоке и северо-востоке — с общиной Плав, на севере — с общиной Андриевица.

Площадь — 157 км².

Климат 
Климат по классификации Кёппена — Csa — средиземноморский климат с жарким летом.

Население 
Согласно , население общины — 4027 человек.

Населённые пункты

Примечания 

 
Общины Черногории